Das SAP Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2008 in San José stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Buenos Aires das Copa Telmex und in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament gespielt. Ersteres zählte genau wie die SAP Open zur Kategorie der International Series, während das Turnier in Rotterdam zur International Series Gold zählte.

Andy Murray war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistenerste Andy Roddick in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5 gegen den an vier gesetzten Radek Štěpánek. Im Doppel waren Eric Butorac und Jamie Murray im vorherigen Jahr erfolgreich; sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an und schieden früh aus. Im Finale setzten sich Scott Lipsky und David Martin gegen die Bryan-Brüder Bob und Mike mit 7:64, 7:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 US-Dollar die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 Euro US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis zum 18. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Information Preisgeld auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in San José (Kalifornien)